Il toponimo Slanic può riferirsi a diverse località della Romania:

 Slănic, città del distretto di Prahova
 Slănic Moldova, città del distretto di Bacău
 Slănic – fiume affluente del Trotuș